Die folgenden Personen waren Bischöfe von London, bis 1559 gehörten sie der Römisch-katholischen Kirche an, danach der Church of England:

Einzelnachweise

Literatur 
 
 
 
 
 
 
 

!
London
London